Le tieffelin est une créature imaginaire du jeu de rôle Donjons et Dragons. C'est un planaire natif du plan matériel, une race née de l'union entre un humanoïde et un Extérieur ou d'un Dieu mauvais. Les tieffelins ont du sang de fiélon (par exemple Tanar'ri ou Baatezu) dans leurs veines. Ils sont régulièrement confondus à tort, avec leurs ancêtres demi-fiélons. En réalité, un tieffelin possède un ancêtre fiélon, mais il n'est en aucun cas l'enfant d'une telle créature. Le tieffelin est le descendant d'un demi-fiélon.

Les tieffelins ressemblent aux humains en poids et en taille mais vivent plus longtemps. Ce qui les différencie de ces derniers sont de petites caractéristiques maléfiques issues de leur ascendance fiélonne, comme de petites cornes sur le front, des sabots à la place des pieds ou une personnalité perverse et sournoise. Ils sont généralement plus agiles et plus intelligents que les humains.

Écologie

Apparence 
Les tieffelins ont souvent quelque chose de déconcertant dans leur apparence. Les gens sont mal à l'aise en leur présence, qu'ils soient conscients ou non de l'héritage démoniaque de la créature.
Certains tieffelins ont une apparence complètement humaine à première vue, d'autres ont quelques caractéristiques plus visibles comme des sabots, des cornes, une peau écailleuse, etc.

Pouvoirs 
Leur héritage fiélon confère à la plupart des tieffelins des capacités surnaturelles. Sauf cas particulier, ils sont capables d'utiliser le sort Ténèbres une fois par jour, et sont plus résistant au dégâts de feu, de froid et d'acide. De même, ils sont plus agiles que les humains, bien que leur apparence les rend moins charismatiques.

Alignement 
Les tieffelins, de par leur ascendance fiélonne, ont une prédisposition pour l'alignement mauvais mais des individus peuvent être d'alignement neutre voire d'alignement bon.

Individus 
 Annah : personnage du jeu Planescape: Torment ; Annah est une jeune tieffeline issue du quartier pauvre de la cité de Sigil ; le personnage principal du jeu l'y rencontre peu après le début de l'histoire et elle rejoint son groupe un peu plus tard. Annah est une guerrière-voleuse. Son père adoptif, Pharod, utilise souvent ses talents pour des activités modérément légales. Annah est membre de la Ligue Libre. Son alignement est chaotique neutre.
 Haer'Dalis : personnage du jeu Baldur's Gate II: Shadows of Amn ; Haer'Dalis est un barde (maître-lame) tieffelin et membre d'une troupe de théâtre. Le personnage principal le rencontre dans la ville d'Athkatla et doit le tirer des griffes d'un sorcier et protéger sa troupe contre des chasseurs de primes avant qu'il ne se joigne à son équipe. Haer'Dalis est originaire de la ville de Sigil et membre de la Garde Fatale. Son alignement est chaotique neutre.
 Neeshka : personnage du jeu Neverwinter Nights 2 ; Neeshka est une jeune tieffeline que le personnage principal du jeu rencontre alors qu'il est en route pour la ville de Padhiver ; il la protège contre un groupe de soldats et elle se joint ensuite à lui. Neeshka est une voleuse et certains de ses anciens associés la recherchent pour la tuer. Son alignement est neutre.
Valen : Personnage du jeu Neverwinter Nights: Hordes of the Underdark ; Valen est un tieffelin que l'on peut prendre dans son groupe si l'on se joint aux drows dirigés par la Prophétesse. Il est d'abord plutôt réticent à vous adresser la parole et ne vous porte pas vraiment dans son estime. Mais vous découvrirez vite que ce tieffelin guerrier-maître d'armes est prédisposé à une romance avec votre personnage féminin. Il est originaire de Sigil et a pas mal souffert par le passé. Son alignement est Chaotique bon.

Sources 
 Williams Skip, Jonathan Tweet et Monte Cook, Manuel des Monstres, livre de règles III v.3.5, Wizards of the Coast, , Luxembourg, 
 Bruce R. Cordell et Gwendolyn F.M. Kestrel, Guide du Voyageur planaire, Wizards of the Coast, , France, 

Créature de Donjons et Dragons
Créature des Royaumes oubliés